Joan Elias i Llobet, tenor català actiu a principis del .
 Joan Elias Garcia, matemàtic català.